Mary Fiennes, Lady Norris (1495–1531) fue una noble inglesa, esposa de Sir Henry Norris. Sir Henry fue ejecutado por traición, acusado de ser amante de la prima de Mary, Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Mary vivió seis años en Francia, como dama de compañía de las reinas María Tudor y Claudia de Francia.

Familia y primeros años 
Mary nació en el castillo de Herstmonceux, Sussex, en 1495, la hija única de Thomas Fiennes, VIII barón Dacre y Anne Bourchier. Tanto su padre como su madre eran descendientes de Eduardo III. Tenía dos hermanos menores, Sir Thomas and John. Su madre era medio hermana de Isabel Howard y Lord Edmund Howard, padres de Ana Bolena y Catalina Howard. Su abuela paterna, Alice FitzHugh, era hermana de Elizabeth FitzHugh, abuela de Catatalina Parr. De este modo, Mary era prima de tres reinas de Enrique VIII de Inglaterra.

En 1514, Mary fue nombrada dama de honor de  María Tudor, a quien acompañó cuando se casó con Luis XII de Francia.  Más tarde sirvió a la sucesora de María, la reina Claudia, hijastra y sucesora de María, como esposa de Francisco I de Francia. Junto a ella sirvieron sus primas María y Ana Bolena.

Matrimonio y descendencia 
En 1520, a su regreso a Inglaterra, se casó con Sir Henry Norris (1482 – 17 de mayo de 1536) de Yattendon en Berkshire, a quien había conocido en elCampo de la tela de oro. Norris sirvió a Enrique VIII como Gentleman of the Bedchamber. Gracias al favor del rey, llegó a ser nombrado <i>Groom of the Stool</i>. Según el biógrafo Eric Ives, Norris era el amigo  más cercano del rey. Tal era su confianza, que Norris llegó a tener acceso a la cámara privada del monarca. Henry y Mary tuvieron cuatro niños:

 Sir William Norris (n.1523)
 Edward Norris (1524–1529)
 Henry Norris, I barón Norreys (1525–1601), casado con Margaret Williams de Rycote..
 Mary Norris (1526–1570), casada con Sir George Carew y Sir Arthur Champernowne.

Muerte 
Mary murió en 1531, sobreviviendo a su madre por un año. Cinco años más tarde, su marido fue juzgado y ejecutado por traición. Se le acusó de haber mantenido relaciones sexuales con la prima de su mujer, la reina Anna Bolina, quién fue decapitada el 19 de mayo de 1536.  

Los huérfanos Norris fueron educados por su tío paterno, Sir John Norris.

Ancestros

Referencias 

Ingleses del siglo XV
Damas de compañía de Inglaterra
Inglesas del siglo XVI
Fallecidos en 1531
Nacidos en 1495
Familia Fiennes